Le stagioni – poema di Giuseppe Barbieri
Le stagioni – oratorio di Franz Joseph Haydn
Le stagioni – nome alternativo di Quattro stagioni di Giuseppe Arcimboldo
Le stagioni – poema epico della Lituania
Le stagioni – raccolta di 12 pezzi per pianoforte di Pëtr Il'ič Čajkovskij